Jacintoville United é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2003/04.

Clubes de futebol de Belize